Я́кобссон () — шведське прізвище:

 Андреас Якобссон (;  1972) — шведський футболіст, грав на позиціях центрального захисника або опорного півзахисника.
 Вальтер Якобссон (; 1882—1957) — фінський фігурист, Олімпійський чемпіон 1920 року і триразовий чемпіон світу в парному катанні разом з дружиною Людовікою Якобссон-Ейлерс.
 Карл Альфред Якобссон (; 1926—2015) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Крістінн Якобссон (;  1969) — футбольний суддя з Ісландії.
 Людовіка Якобссон-Ейлерс (; 1884—1968) — німецька, а згодом фінська фігуристка, Олімпійська чемпіонка 1920 року в парному катанні з фінським фігуристом Вальтером Якобссоном.
 Менотті Якобссон (; 1894—1969) — шведський двоборець та стрибун на лижах з трампліна.
 Свен Якобссон (; 1914—1983) — шведський футболіст, півзахисник. Виступав за гетеборзький «ГАІС» та збірну Швеції на чемпіонаті світу 1938 року.
 Софія Якобссон (;  1990) — шведська футболістка.
 Улла Якобссон (; 1929—1982) — шведська кіноакторка.
 Юхан Якобссон (;  1987) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (2012).

Див. також 
 Якобс
 Якобсон
 Якобсен
 Джейкобсон

Примітки 

Данські прізвища
Норвезькі прізвища
Шведські прізвища